Заречный (городской округ) — муниципальное образование со статусом городского округа, в границах соответствующих административно-территориальных единиц

Пензенская область 

 городской округ ЗАТО город Заречный (на уровне административно-территориального устройства город областного значения)

Свердловская область 

 городской округ Заречный (на уровне административно-территориального устройства соответствует категории города областного подчинения)